Yellow Pine ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Yellow Pine (Alabama)
 Yellow Pine (Idaho)
 Yellow Pine (Louisiana)